«Костуле́ны» () — молдавский футбольный клуб из села Костулены. В 2010—2014 годах выступал в Национальном дивизионе, высшей лиге футбола Молдавии.

История 
Клуб был основан в 1938 году.

В сезоне 2008/09 команда одержала победу в Дивизионе «Б» (Север) и вышла в Дивизион «A». Уже в следующем году клуб победил в первенстве и вышел в Национальный дивизион. В сезоне 2010/11 «Костулены» заняли 10 место чемпионата, в 2011/12 — 12 место, в 2012/13 — 8 место, а в 2013/14 — 7 место. В сезоне 2014/15 президент клуба написал письмо в Федерацию футбола Молдавии с просьбой о том, чтобы клуб сняли из чемпионата. В связи с тем, что «Костулены» не сыграли больше половины игр чемпионата, согласно регламенту чемпионата, все результаты клуба в сезоне аннулируются. Начиная с сезона 2015/16 клубу запрещено в течение трёх лет принимать участие в любом из эшелонов чемпионата Молдовы по футболу, после чего команда имеет право заявиться в Дивизион «Б».

Результаты выступлений

Достижения 
 Победитель Дивизиона «А» (1): 2009/10
 Победитель Дивизиона «Б» (1): 2008/09

Тренеры 
  Игорь Урсаки (2010—2011, 2014)
  Сергей Ботнараш (2011)
  Велизар Попов (2011—2012)
  Лилиан Попеску (2012—2014)

Ссылки 
 Профиль команды на сайте moldova.sports.md

Примечания 

Футбольные клубы Молдавии
Унгенский район